Лора Робсон (; родилась 21 января 1994 года в Мельбурне, Австралия) — британская теннисистка; серебряный призёр теннисного турнира Олимпиады в смешанном парном разряде; финалистка Кубка Хопмана (2010) в составе национальной сборной Великобритании; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2008); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2009, -2010); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Биография 
Лора — одна из трёх детей Эндрю и Кэти Робсон. У неё есть два старшие брат и сестра — Ник и Эмили. Её отец некоторое время работал исполнительным директором компании Royal Dutch Shell, а мама — спортивный тренер и, в прошлом, баскетболистка. Когда Лоре было 18 месяцев, семейство переехало из Австралии в Сингапур, а ещё через четыре года перебралось в Великобританию.

Пришла в теннис в шесть лет по протекции родителей. С семи лет занималась в различных теннисных академиях, с десяти — её менеджер группа Octagon.

Спортивная карьера 
Робсон ярко проявила себя на юниорском этапе карьеры. В Юниорском туре ITF она начала играть с середины 2007 года, когда Лоре было 13 лет. В 2008 году она смогла выиграть юниорский Уимблдон в возрасте 14 лет, став самой молодой после 13-летней Хингис кому это удалось. В 2009 году она вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии, где проиграла россиянке Ксении Первак. В марте она смогла возглавить юниорский рейтинг. В сентябре удалось пройти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата США. В 2010 году Робсон вновь сыграла в юниорском финале Открытого чемпионата Австралии, пройдя в 1/2 финала Кристину Плишкову. В борьбе за титул она проиграла её сестре Каролине. На Уимблдоне она смогла выйти в полуфинал, а после третьего раунда Открытого чемпионата США завершила юниорскую карьеру.

Параллельно с юниорской карьерой Робсон начала выступать на взрослом уровне. Первый матч на турнирах цикла ITF она сыграла в сентябре 2008 года. В октябре Лора получила уайлд-кард на турнир в Люксембурге и дебютировала в WTA-туре. В ноябре она выиграла первый взрослый титул на 10-тысячнике цикла ITF в Великобритании. В 2009 году Робсон получила приглашение на Уимблдон, дебютировав, таким образом, на взрослом турнире серии Большого шлема. В первом раунде она проиграла Даниэле Гантуховой, сумев выиграть первый сет.

На старте 2010 года Робсон сыграла на командном турнире — Кубок Хопмана, где представила Великобританию в команде с Энди Марреем. Они смогли дойти до финала, в котором уступили команде Испании. На Открытом чемпионате Австралии Робсон получила уайлд-кард в парные соревнования, где в команде с Салли Пирс достигла четвертьфинала. В первом раунде Уимблдона 2011 года Лора смогла выиграть первый одиночный матч на Больших шлемах, нанеся поражение Анжелике Кербер. На Открытый чемпионат США она попала, пройдя квалификационный отбор и также вышла во второй раунд.

Пик карьеры Робсон пришёлся на 2012 и 2013 года. В феврале 2012 года она получила первый вызов в сборную Великобритании на отборочные матчи Кубка Федерации. В июне она впервые вошла в топ-100 одиночного рейтинга. В июле на турнире в Палермо удалось выйти в полуфинал. Летом Лора сыграла на Олимпийских играх, которые проводились в Лондоне. В одиночном разряде она смогла в первом раунде пройти Луцию Шафаржову, а во втором проиграл серебряному призёру той Олимпиады Марии Шараповой. В парном разряде с Хезер Уотсон Лора проиграла уже в первом раунде, а в миксте в альянсе с Энди Марреем ей удалось завоевать серебряные медали. В финале британский дуэт проиграл белорусам Виктории Азаренко и Максиму Мирному — 6:2, 3:6, [8-10].

Робсон хорошо для своего уровня сыграла на Открытом чемпионате США 1012 года, где, пройдя в третий раунд, впервые победила теннисистку из топ-10 (№ 8 в мире на тот момент Ли На). В дебютном матче на стадии четвёртого раунда на Больших шлемах она проиграла Саманте Стосур. Набрав хорошую форму, в сентябре удалось выйти в единственный одиночный финал в туре за карьеру. Робсон на турнире в Гуанчжоу выиграла четыре матча и затем в финале сразилась с Се Шувэй, которой проиграла со счётом 3:6, 7:5, 4:6. До конца года она один раз смогла попасть в четвертьфинал на турнире в Осаке и завершила сезон на 53-м месте рейтинга.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Робсон в драматичном матче смогла обыграть № 8 в мире Петру Квитову (2:6, 6:3, 11:9), но в третьем раунде проиграла Слоан Стивенс. В марте на крупном турнире в Майами она сыграла в команде с известной парницей Лизой Реймонд и они вышли в финал в парном разряде, где проиграли Надежде Петровой и Катарине Среботник. В мае на ещё одном престижном турнире в Мадриде Робсон смогла обыграть в матче второго раунда четвёртую ракетку мира Агнешку Радваньскую со счётом 6:3, 6:1, однако в третьем раунде на тай-брейке третьего сета уступила Ане Иванович.

На Уимблдоне 2013 года Робсон впервые смогла выйти в четвёртый раунд, обыграв на старте № 10 в мире Марию Кириленко. После Уимблдона она поднялась на самую высокую в карьере 27-ю позицию в мировом рейтинге. На Открытом чемпионате США удалось во втором раунде пройти Каролин Гарсию, но в третьем она уступила Ли На. Осенью лучшим результатом стал четвертьфинал в Гуанчжоу. Итогом выступлений в сезоне стало 46-е место рейтинга.

С 2014 года в карьере Робсон начался спад, вызванный травмами. За сезон она сыграла лишь два турнира на старте и была вынуждена завершить сезон из-за травмы запястья. Первую часть сезона 2015 года она также была вынуждена пропустить и вернулась на корт только в июне, проиграв на старте в Истборне и на Уимблдоне. Затем она набирала форму на турнирах младшей серии, сыграв до конца года из крупных соревнований только Открытый чемпионат США, где в трёх сетах проиграла Весниной.

За 2016 и 2017 год она вновь пыталась показать былые результаты, но ограничилась двумя титулами на младшей серии ITF и вылетами в первых раундах в основном туре. В апреле 2017 года она последний раз сыграла за сборную в Кубке Федерации, доведя свой баланс в период с 2012 по 2017 год до 13 побед (4 в одиночном) в 16 матчах (6 в одиночном). В июне того же года ей удалось сыграть в парном финале турнира в Ноттингеме совместно с Джоселин Рэй. В июне 2018 года стало известно, что Лора перенесёт операцию на бедре. На корт вновь она вышла в феврале 2019 года, однако сыграла всего три мелких турнира (последний из них в апреле). Далее она больше не играла на профессиональном уровне, а в 2021 году перенесла уже третью по счёту операцию на бедре. Так и не сумев преодолеть последствия травм, Робсон в мае 2022 года в 28 лет официально объявила, что завершает карьеру (последнее выступление было в возрасте 25 лет).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (3) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (4)

Поражения (5)

Финалы Олимпийских турниров в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года